Schemmel bezeichnet:
 die Ortschaft Všemily in Tschechien

Schemmel ist der Familienname folgender Personen:
Alfred Schemmel (1905–1987), deutscher SS-Hauptsturmführer, Pfarrer, Lehrer
 Anton Schemmel (1818–1866), württembergischer Oberamtmann 
 Bernhard Schemmel (* 1940), deutscher Volkskundler, Direktor der Staatsbibliothek Bamberg
 Emil Schemmel (1887–1945), deutscher Kommunist, Gewerkschafter, Widerstandskämpfer
 Herbert Schemmel (1914–2003), Verfolgter des NS-Regimes und Lagerschreiber im KZ Neuengamme
 Marc Schemmel (* 1975), deutscher Politiker (SPD), MdHB
 Matthias Schemmel (* 1969), deutscher Historiker
 Nikolaus Schemmel (1873–1959), deutscher Generalleutnant
 Sébastien Schemmel (* 1975), französischer Fußballer
 Torsten Schemmel (* 1979), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Volker Schemmel (1942–2022), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Schemmel (1839–1909), lippischer Gutsbesitzer und Landtagsabgeordneter